Завада може бити:

 Завада (Вељки Кртиш), насељено мјесто у округу Вељки Кртиш, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Завада (Топољчани), насељено мјесто у округу Топољчани, Њитрански крај, Словачка Република
 Завада (Хумење), насељено мјесто у округу Хумење, Прешовски крај, Словачка Република
 Завада (Опава), насељено мјесто у округу Опава, Моравско-Шлески крај, Чешка Република